Salis-Soglio ist der Name des alten Schweizer Adelsgeschlechts von Salis mit folgenden Personen:

 Adolf von Salis-Soglio (1818–1891), Schweizer Wasserbauingenieur
 Carl Albert von Salis-Soglio (1886–1941), Schweizer Maler und Zeichner, siehe Carl von Salis
 Daniel von Salis-Soglio (1826–1919), österreichischer General
 Johann Ulrich von Salis-Soglio (1790–1874), General und Kommandierender der Sonderbundstruppen
 Pierre de Salis-Soglio (1827–1919), Schweizer Landschafts- und Genremaler sowie Konservator des Musée des Beaux-Arts von Neuenburg
 Ulysses Anton von Salis-Soglio (1792–1848), österreichischer Offizier